Debarre ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Debarre (* 1962), französischer Gitarrist und Jazzmusiker
 Olivier Debarre (* 1959), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Des Barres
 Debar (Begriffsklärung)
 Barre